Департамент Алье состоит из 19 кантонов и 3 округов. До декрета от 18 февраля 2014 в департаменте было 35 кантонов, каждый из которых входил полностью в один из округов департамента. После реформы в пяти кантонах (Бурбон-л’Аршамбо, Домпьер-сюр-Бебр, Ганна, Мулен-2 и Сен-Пурсен-сюр-Сиуль) есть коммуны из разных округов.

В списке представлены кантоны департамента Алье в алфавитном порядке, возможна сортировка по всем параметрам. Информация о населении, площади и составе кантонов основана на данных INSEE и декрете 2014 года.

Состав до реформы 2015 года 
До реформы 2015 года в департаменте Алье было 35 кантонов, причём каждый из них полностью входил в один из округов департамента.

См. также 
 Коммуны департамента Алье

Примечания 

 
Алье